Ярославський повіт — адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі:
 Ярославський повіт — історичний повіт у Львівському воєводстві міжвоєнної Польщі (1920-1939);
 Ярославський повіт — повіт у Підкарпатському воєводстві сучасної Польщі;
 Ярославський повіт — історичний повіт у Ярославській губернії Російський імперії та РРФСР (1777-1929).